Medulla est un terme pouvant désigner :

Anatomie 
 la , aussi appelée bulbe rachidien ;
 la médulla, couche interne de la tige pilaire située sous le cortex ;
 la medula, une structure oculaire.

Toponyme 

 Medulla, census-designated place américaine située en Floride.

Divers 
 Medúlla, un album de la chanteuse Björk.

Voir aussi